Gilbert Ganteaume (1932- ) : peintre et sculpteur français,
 Honoré Joseph Antoine Ganteaume (1755-1818) : officier de marine français.